Saint Pérégrin peut désigner :
 Pérégrin Laziosi (vers 1265 - ), un religieux servite italien ;
 Pèlerin d'Auxerre (? - vers 304), le premier évêque d'Auxerre ;
Saint Pèlerin, pèlerin anonyme du  fêté à Castel San Peregrino en Ombrie (Italie).